Fantaisies-Parisiennes (1864-1878), théâtre parisien ;
  Fantaisies-Parisiennes  (1878-1881), théâtre parisien ;
 Théâtre des Fantaisies-Parisiennes (1898-1920), théâtre parisien ;
 Théâtre des Fantaisies-Parisiennes (1867-1911), théâtre bruxellois.

Salle de spectacle à Paris disparue